

Баудойнгем — місто, штат Мен
 Баудойнгем — переписна місцевість, штат Мен